Goldelse ist: 

 Goldelse, Debütroman und Bestseller von E. Marlitt (1866)
 in der Berliner Umgangssprache die Viktoria-Statue auf der Berliner Siegessäule
 eine Floribundarose, siehe Goldelse (Rose)
 Ein Restaurant in der Telenovela Anna und die Liebe